Die Football League First Division 1978/79 war die 80. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1978 und endete am 18. Mai 1979.

Der FC Liverpool gewann mit acht Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Nottingham Forest seine mittlerweile elfte Meisterschaft. Dabei stellten die Reds einen bis heute gültigen Punkterekord auf. Nach der späteren Drei-Punkte-Regel waren dies 98 Punkte. Auch der Tabellensechzehnte Norwich City stellte mit 23 Remis einen neuen Höchstwert auf.

Alle drei Aufsteiger Tottenham Hotspur, FC Southampton und Bolton Wanderers konnten die Klasse halten; stattdessen mussten die Queens Park Rangers, Birmingham City und der FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Crystal Palace, Brighton & Hove Albion und Stoke City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||15
||20
||17
||23
||19
||21
||23
||26
||22
||24
||25
||23
||21
||22
||23
||25
||19
||21
||29
||23
||27
||31

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1978/79 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1978-79 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1978/79
Fußballsaison 1978/79